Termenul „Ems” se poate referi la:

Denumiri geografice
Ems un râu care curge prin nordul regiunii Westfalia și vestul landului Niedersachsen
Ems (Eder), un râu mic din nordul landului Hessa
Emsbach, un pârâu din Taunus, Hessa
Domat/Ems, comună din cantonul Graubünden
Bad Ems, comună situată pe cursul lui Lahn, Germania
Nume de firme și abrevieri
Ems-Chemie, firmă din Elveția
AG Ems, firmă constructoare de nave din Emden
E.M.S. un ansamblu muzical din Austria
Edinburgh Mathematical Society
Ein-Mann-Motorkettensäge
electron momentum spectroscopy
Electronics Manufacturing Services
Electronic Media Sale
Electronic Music Studios
Elektrische Muskelstimulation
Element Management System